Чикха има више значења:

 Чикха (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чикха (Сан Хуан Канкук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику